Termitoderus är ett släkte av skalbaggar. Termitoderus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Termitoderus